Batavia Township (Illinois)
Batavia Township (Arkansas)